Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1935 года прошёл 26—27 февраля в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 10 спортсменок из 4 стран, которые соревновались на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Считается неофициальным чемпионатом мира.

Результаты

Итоговое положение 

* с падением
 WR — мировой рекорд

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1935 года
Спорт в Европе в 1935 году
Международные спортивные соревнования в Осло
1935 год в Норвегии